Sava (Tarente)
 Sava (Baronissi)